ПЗП може бити скраћеница за:

 Покрет за промјене, политичка странка у Црној Гори
 Покрет за Пљевља, бивша политичка странка у Црној Гори
 Предузеће за путеве, назив појединих привредних предузећа